Le mot limite peut désigner :
 une limitation
 les limites planétaires.
 une contrainte ;
 le concept de limite (psychanalyse) ;
 le concept de limite (géographique) ;
 Limite : film brésilien de Mário Peixoto sorti en 1931 ;
 Limite : une revue trimestrielle d'écologie intégrale qui paraît depuis .
 en mathématiques, les notions de :
 limite (mathématiques),
 limite (mathématiques élémentaires),
 théorème central limite,
 ordinal limite,
 limite (théorie des catégories), par exemple limite inductive et limite projective.